Дже́ймс Га́рольд Э́лмсли, KCB, KCMG, DSO (; 13 октября 1878 года, Торонто — 3 января 1954 года) — канадский военный деятель, генерал-майор. Впервые получил известность как командир полка  в составе  во время Первой мировой войны (1916). Позднее командовал  (1916—1918). Однако наиболее известен как командующий Канадским Сибирским экспедиционным корпусом во время иностранной военной интервенции в Россию (1918—1919).

Ранние годы жизни 
Джеймс Элмсли родился в Торонто в 1878 году. Он был правнуком  — канадского юриста и политика, одного из наиболее влиятельных людей Канады на рубеже XVIII—XIX веков, который занимал посты Главного судьи Верхней Канады (1796—1802) и  (1802—1805). Получил начальное образование в Торонто, затем учился в Англии — в колледже кардинала Ньюмена в Бирмингеме и в  в . С раннего детства проявлял интерес к лошадям; в 1899 году, после возвращения в Торонто из Англии, он выиграл приз за лучшую верховую езду на .

Военная карьера

Начало военной службы. Вторая англо-бурская война 
В юности Элмсли вступил в ряды Канадской милиции, где получил временное звание второго лейтенанта и зачислен в ряды . Вскоре после этого он был переведён в ряды . Во время Второй англо-бурской войны он воевал в рядах , был адъютантом генерал-майора , командира 1-й Конно-стрелковой бригады.

В 1898 году Элмсли получил звание первого лейтенанта; в этом звани участвовал в нескольких сражениях англо-бурской войны. В  (ноябрь 1900 года) он был ранен в сердце; жизнь будущему генералу спас его сослуживец, сумевший вовремя доставить его на . После ранения Элмсли был вынужден вернуться в Канаду. В 1902 году он вновь отправился в Южную Африку, однако в том же году вернулся на родину из-за подписания мирного договора между англичанами и бурами.

За участие в англо-бурской войне Элмсли был удостоен следующих наград:

Служба в межвоенный период 
После окончания англо-бурской войны Элмсли был назначен адъютантом лейтенант-губернатора Онтарио Оливера Моуата.  Вскоре он стал членом , где прослыл заядлым игроком в поло, а также членом  . В 1908 году Элмсли женился — его избранницей стала Атол Болтон ().

Тем временем военная карьера Элмсли шла в гору. Он по-прежнему служил в частях Королевских канадских драгун: в 1905 году он получил звание капитана, а в 1907 году — майора . В 1906 году некоторое время служил в Британской армии в Индии. В 1913 году он окончил Штабной колледж в Кемберли.

Служба в Канадских экспедиционных силах 
В октябре 1914 года Элмсли был  части Королевских канадских драгун, отправленной на Западный фронт в составе . В 1915 году он был переведён в штаб 1-й Канадской дивизии, позже стал  (начальником штаба) . В 1916 году он был назначен командиром полка , однако вскоре вернулся в  8-ю канадскую пехотную бригаду. Командующий Канадскими экспедиционными силами генерал Артур Карри высоко ценил Элмсли, отзываясь о нём как об «одном из самых ценных офицеров моего корпуса».

В апреле 1918 году Карри освободил своего подчинённого от командования в связи с плохим состоянием здоровья Элмсли, который к этому времени действительно имел большие проблемы со здоровьем. По решению медкомиссии ему был предоставлен длительный отпуск в Англии и медкомиссия предоставляется удлинённый отпуск для него, чтобы отдохнуть в Англии. Наиболее вероятной причиной ухудшения здоровья Элмсли был его конфликт с  — командиром , в состав которой входил полк Канадской лёгкой кавалерии. Однако медкомиссия отметила, что болезнь военачальника может быть следствием его тяжёлого ранения во время англо-бурской войны.

За участие в Первой мировой войне в составе Канадских экспедиционных сил Элмсли получил следующие награды:

Кроме того, он удостоился пяти .

Канадская Сибирская экспедиция 

В августе 1918 года Элмсли, который всё же был признан медкомиссией годным к военной службе, был назначен командующим Канадского Сибирского экспедиционного корпуса — частей канадской армии, посланных в Россию в рамках интервенции стран Антанты,. В конце октября 1918 года части корпуса прибыли во Владивосток. Формально Элмсли подчинялись не только канадские, но и все британские войска, размещённые в Приморье, а формальным начальником генерала стал Отани Кикудзо, главнокомандующий войсками японских интервентов и формальных командующий всеми силами интервентов на российском Дальнем Востоке. Фактически, однако, Элмсли во-первых, имел власть только над собственно канадскими частями, а во-вторых — имел значительную независимость от Отани, подчиняясь  Канады Сидни Мьюберну и премьер-министру Роберту Бордену.

Находясь в России, Элмсли столкнулся с недружелюбием и подозрительностью, проявляемым военнослужащими разных стран Антанты друг к другу. В письме к Мьюберну он так описывал это:

Ситуация, в общем, необычная. С первого взгляда обращаешь внимание на то, что здесь никто никому не доверяет — особенно чувствуется недоверие [со стороны других союзников] к японцам. Американцы и японцы не могут найти общий язык. Французы очень внимательно следят за англичанами, а русских, похоже, совсем не волнуют интересы своей страны — по крайней мере пока у них есть возможность всю ночь развлекаться с женщинами, пить водку и играть в карты. Из всех союзников чехи кажутся единственной честной и добросовестной нацией.

Во время пребывания в России у Элмсли произошёл конфликт с генерал-майором Альфредом Ноксом, главой британской военной миссии, на которого была возложена задача по  между британцами и канадцами в России. Инструкции, которые получил Элмсли перед отправкой в России, предусматривали, что в военных вопросах он будет действовать через Нокса, а в политических — через верховного комиссара Великобритании в Омске Чарльза Элиота. Отношения между ними были крайне напряжёнными, и Элмсли, игнорируя полученные инструкции, часто действовал в обход Нокса.

Учитывая напряжённые отношения между Японией и другими союзниками, Элмсли сообщил британскому , что в случае вооружённого конфликта между Американским экспедиционным корпусом и Императорской армии Японии канадцы выступят на стороне первого. Этот поступок являлся нарушением субординации, на которое Элмсли пошёл из-за конфликта с Ноксом: при соблюдении субординации он должен был обратиться сначала к Ноксу, затем — к премьер-министру Бордену, и лишь затем — в британское Военное ведомство. После этого Борден, не желавший втягивания канадского корпуса в новый конфликт, начал настаивать на выводе канадских войск из России. Премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж сначала попросил Бордена повременить с выводом войск, но затем всё же дал согласие на их вывод.

Военнослужащие Канадского Сибирского экспедиционного корпуса не участвовали в боевых действиях Гражданской войны, занимаясь лишь охраной военных объектов и патрульно-постовой службой, а также служа в качестве охраны поездов с военным снаряжением. Также канадцы использовались как административный персонал: 55 военнослужащих канадского корпуса были отправлены в Омск, где служили в штабе двух расквартированных там британских батальноов. Лишь в апреле 1919 года для канадцев обозначилась возможность участия в боях, когда рота 259-го батальона канадских стрелков была направлена в Шкотово, чтобы отбить нападение партизан; это было сделано по приказу Отани, тогда как приказ, полученный из Оттавы, предписывал канадцам не вмешиваться. В итоге партизанам удалось уйти от столкновения. Сам Элмсли тяжело переживал вышеописанную ситуацию — ему не нравилось, что канадцы участвовали в интервенции лишь на вторых ролях.

В мае 1919 года завершился вывод канадских войск из России; вместе с ними в Канаду вернулся и Элмсли.

Во время Канадской Сибирской экспедиции Элмсли был удостоен следующих наград:

Последние годы жизни 
В 1920—1922 годах Элмсли был генерал-адъютантом Канадской милиции. Затем он командовал несколькими военными округами. В ноябре 1929 года вышел на пенсию. Умер в Торонто в январе 1954 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Генералы Канады
Военнослужащие Канадского Сибирского экспедиционного корпуса
Военнослужащие Канадских экспедиционных сил